Woll est un patronyme porté notamment par :

  (1922-1996), soldat militaire allemand de la Waffen-SS ;
  (1950-), linguiste américano-britannique et spécialiste de la langue des signes ;
  (1927-1996), violoniste et chef d'orchestre norvégien ;
  (1959-), physicien et physicien chimiste allemand ;
 Deborah Ann Woll (1985-), actrice américaine ;
 Felicitas Woll (1980-), comédienne allemande.

Woll est également le nom allemand donné à La Bresse, communes du département des Vosges, en France.